Frese steht für:
 ein deutsches und schwedisches Adelsgeschlecht; siehe Frese (Adelsgeschlecht)
 Frese & Co., ehemaliger russischer Automobilhersteller
 Hamburger Schauspiel-Studio Frese

Personen:
 Andreas Frese (* 1977), deutscher Pianist
 August von Frese (1850–1920), deutscher Landwirt, Präsident der Landwirtschaftskammer sowie Mitglied des Landtages
 Bernhard Frese († 1688), Bürgermeister der Hansestadt Lübeck
 Carl von Frese (1861–1942), deutscher Verwaltungsbeamter und Landrat
 Carl Johann Frese (1790–1873), deutscher Militärmediziner, zuletzt Generalarzt
 Christel Frese (* 1944), deutsche Leichtathletin
 Dagmar Frese (* 1956), deutsche Schwimmerin
 Daniel Frese (1540–1611), deutscher Maler und Kartograph 
 Eduard Paul Benedict Frese (1872–1919), deutsch-baltischer Pastor und evangelischer Bekenner
 Erich Frese (* 1938), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Ernst von Frese (1802–1875), königlich hannoverischer Generalmajor und zuletzt Adjutant des Kronprinzen Georg
 Franz Frese (1850–1932), deutscher Maschinenbauingenieur und Hochschullehrer

 Gottschalk Frese (um 1250–1310), Bremer Ratsherr (1283–1300)
 Gunnar J.S. Frese (* 1962), deutscher Architekt
 Hans Frese (* um 1527–1608), deutscher Kartograf
 Heinrich Frese (1794–1869), deutscher Bildhauer
 Herbert Frese (1958–2014), deutscher Ju-Jutsuka und Sportfunktionär
 Hermann Frese (1843–1909), deutscher Politiker, Reichstagsabgeordneter und Senator (1903–1909) für Bremen
 Hildburg Frese (1915–2002), deutsche Schauspielerin
 Hinrich Frese, Patrizier und Bürgermeister von Rostock
 Jürgen Frese (1939–2007), deutscher Philosoph
 Karl Wilhelm Frese (1831–1903), preußischer Musikdirektor und Kapellmeister
 Knut Frese (* 1934), deutscher Tiermediziner, Anatom, Histologe und Hochschullehrer
 Michael Frese (* 1949), deutscher Psychologe
 Nolan Frese (* 1992), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Occo von Frese (1886–1952), deutscher Landwirt und Parlamentarier
 Peter Frese (* 1953), deutscher Judoka und Sportfunktionär
 Reinhard Frese (1943–2010), deutscher Zoodirektor
 Robert Frese (* 1961), deutscher Fußballtorhüter
 Theophilus Wilhelm Frese (1692–1763), deutscher Bildhauer
 Udo Frese (* 1972), deutscher Informatiker und Wissenschaftler mit Forschungsschwerpunkt Maschinelles Sehen
 Walter Frese (1872–1949), deutscher Industriearchitekt
 Wolrad Frese (1843–1919), deutscher Kreisamtmann

Siehe auch:
 Freese
 Frehse
 Fräse